Shuguang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuguang (socken i Kina, Guizhou), 
 Shuguang (socken i Kina, Heilongjiang), 
 Shuguang (socken i Kina, Sichuan), 
 Shuguang Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar